Laukkanen är ett efternamn, som burits av bland andra:
Antero Laukkanen (född 1958), finländsk socialråd, pastor och riksdagsledamot
 Irma Laukkanen (född 1958), finländsk konstnär
Janne Laukkanen (född 1970), finländsk ishockeyspelare
Juha Laukkanen (född 1969), finländsk friidrottare 
 Leo Laukkanen (1913–1978), finländsk skulptör
Mari Laukkanen (född 1987), finländsk skidskytt
Teuvo Laukkanen (1919–2011), finländsk längdskidåkare

Finska efternamn